Александр Григорьевич Мeшков (12 июля 1927 — 9 февраля 1994) — советский государственный деятель. Герой Социалистического Труда (1982). Лауреат Ленинской (1965) и Сталинской (1953) премий. Первый заместитель министра среднего машиностроения СССР (1982—1986). Кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990).

Биография 
Родился 12 июля 1927 года в селе Средний Карачан Новохопёрского уезда Воронежской губернии (ныне Грибановского района Воронежской области). После окончания в 1948 году Московского института химического машиностроения работал сменным инженером на первом промышленном уран-графитовом реакторе в городе Челябинск-40.

До 1954 года работал заместителем главного инженера ПО Маяк. С 1955 года работал в городе Томск-7, на Сибирском химическом комбинате. Затем был переведён в город Красноярск-26 главным инженером на Горно-химический комбинат.

С 1965 по 1969 год директор Горно-химического комбината, в 1966 году ГХК был награждён орденом Ленина.

С 1970 года начальник 16-го Главного управления МСМ СССР. С 1979 года назначен заместителем, а с 1982 года первым заместителем министра среднего машиностроения СССР — Е. П. Славского.

В 1982 году А. Г. Мешкову за заслуги перед атомной отраслью присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

На XXVII съезде КПСС (март 1986) избран кандидатом в члены ЦК КПСС.

Участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1986 по 1990 год директор машиностроительного завода в городе Электросталь. С 1990 года заместитель министра атомной энергетики и промышленности СССР. 

С 1991 года на пенсии, жил в Москве, где и умер в 1994 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда  (1982)
 Три Ордена Ленина;
 Орден Октябрьской Революции;
 Орден Трудового Красного Знамени;
 Орден Знак Почёта;
 Сталинская премия (1953);
 Ленинская премия (1965);

Фильмография 
  — Комиссия по расследованию — главный консультант

Литература 
 Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1991.
 Завалишин Ю. К. Зарождение серийного производства ядерного оружия // Международный симпозиум «Наука и общество: История советского атомного проекта» (40-е и 50-е годы). — Дубна, 1996.
 Кирина О. Человек с реактором : [Александр Григорьевич Мешков] / Ольга Кирина // Московский комсомолец в Красноярске. — 2008. — 3-10 сент. — С. 14 : фот. – Рубр.: Память.
 Александр Григорьевич Мешков / П. Морозов // Вестник ГХК. — 1999. — 15 дек. (№ 27/29). — С. 2 : фот. – Рубр.: Директора ГХК.
 А. Г. Мешков : 27 ноября 1965 года директором Горно-химического комбината был назначен А.Г. Мешков / П.В. Морозов // Вестник ГХК. — 2004. — 28 окт. (№ 18). — С. 3 : фот. – Рубр.: Вехи истории.
 Светлой памяти А.Г. Мешкова / П. Морозов // Вестник ГХК. — 1997. — 26 июня. (№ 13/14). — С. 2.
 Чтобы билось сердце реактора : 12 июля 2007 года исполнилось бы 80 лет Александру Григорьевичу Мешкову / Павел Морозов // Вестник ГХК. — 2007. — 14 авг. (№ 14). — С. 6 : фот. – Рубр.: Страницы памяти.

Примечания

Ссылки 
 
 Мешков А. Г.
 МК в Красноярске

Выпускники вузов Москвы
Выпускники МГУИЭ
Инженеры по алфавиту
Инженеры XX века
Инженеры СССР
Инженеры России
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Персоналии:Железногорск (Красноярский край)
Заместители министра среднего машиностроения СССР
Награждённые «Почётным знаком Гражданской обороны СССР»
Участники советского атомного проекта
Делегаты XXVII съезда КПСС